Black Beauty kan syfta på:

 Black Beauty –  en roman från 1877 av Anna Sewell, se Vackra Svarten
 Black Beauty (häst) – en amerikansk miniatyrhäst
 Vackra Svarten (film, 1921) – amerikansk film från 1921, originaltitel: Black Beauty
 Vackra Svarten (film, 1946) – amerikansk film från 1946, originaltitel: Black Beauty
 Svarte hingsten – amerikansk film från 1957, originaltitel: The Courage of Black Beauty
 Black Beauty (film, 1971) – brittisk film från 1971
 Black Beauty (kortfilm, 1978) – amerikansk kortfilm från 1978
 Svarta hingsten (film, 1987) – australisk film från 1987, originaltitel: Black Beauty
 Black Beauty (film, 1994) – amerikansk film från 1994
 Black Beauty - den svarta hingsten – amerikansk film från 1995
 Black Beauty (film, 2020) – amerikansk film från 2020